L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis de Dubaï s'est déroulée du  au , sur dur en extérieur. Elle est catégorisée International Series Gold, et il s'agit de la  du tournoi. L'épreuve de simple a été remportée par Roger Federer et celle de double par Mahesh Bhupathi et Fabrice Santoro.

Faits marquants 
 Au  Roger Federer affronte Marat Safin pour un remake de la finale du  de la saison. Il est exceptionnel que 2 joueurs s'affrontent 2 fois consécutives sur le circuit (sans jouer contre un autre adversaire entre-temps).
 Le n°1 mondial Roger Federer conserve son titre face à Feliciano López. Il s'agit de son  en carrière, le  et le  de la saison (après l'Open d'Australie).
 En double Mahesh Bhupathi et Fabrice Santoro remportent le titre face à Jonas Björkman et Leander Paes. Il s'agit de leur  et  respectif. Le  ensemble (après Auckland).

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2004
Dubai
2004 aux Émirats arabes unis
Tennis en mars 2004